Torpes (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Torpes (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté